Міккі Ді — шведський рок-музикант. Зараз є барабанщиком німецького рок-гурту Scorpions. Відомий своєю участю в гурті Motörhead. Також він грав з King Diamond, Don Dokken, Helloween і Thin Lizzy.

Дискографія

U.D.O. 
 Holy (1999)

King Diamond 
 Fatal Portrait (1986)
 Abigail (1987)
 Them (1988)
 Conspiracy (1989)

Don Dokken 
 Up from the Ashes (1990)

Motörhead 
 March ör Die (1992)
 Bastards (1993)
 Sacrifice (1995)
 Overnight Sensation (1996)
 Snake Bite Love (1998)
 We Are Motörhead (2000)
 Hammered (2002)
 Inferno (2004)
 Kiss of Death (2006)
 Motörizer (2008)
 The Wörld Is Yours (2010)
 Aftershock (2013)
 Bad Magic (2015)

Helloween 
 Rabbit Don't Come Easy (2003)

Scorpions 
 Rock Believer (2022)

Інше 
 «Sanitarium» на CD Metallic Assault CD: A Tribute to Metallica (2001)
 «Fear of the Dark» на Numbers from the Beast: An All Star Salute to Iron Maiden'' (2005)

Примітки

Посилання 
 Motörhead official website

Шведські ударники
Motörhead
Артисти, відомі під псевдонімами